

Geografia 
 Townshend – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Vermont e in particolare nella contea di Windham
 Townshend Island – isola che si trova lungo la Capricorn Coast nel Queensland centrale, in Australia, a nord di Rockhampton

Persone 
 Charles Townshend (1725-1767) – politico britannico
 Charles Vere Ferrers Townshend (1861-1924) – militare britannico
 Chauncy Hare Townshend (1798-1868) – poeta inglese
 John Townshend (1757-1833) – politico inglese
 Pete Townshend (1945) – chitarrista, compositore e cantante britannico
 Simon Townshend (1960) – chitarrista, compositore e cantante britannico

Storia 
 Townshend Acts – serie di leggi emanate a partire dal 1767 da parte del Parlamento della Gran Bretagna riguardanti le colonie britanniche nel Nord America

Pagine correlate 
 Marchese Townshend – titolo nel Pari della Gran Bretagna detenuto dalla famiglia Townshend di Raynham Hall, nel Norfolk